В группе разыгрывались 6 путёвок в плей-офф Единой лиги ВТБ. В соответствии с регламентом команды, занявшие 1 и 2 места, выступили в плей-офф со стадии 1/4 финала. Клубы, расположившиеся в турнирной таблице по итогам группового этапа на 3 — 6 позициях, вышли в 1/8 финала.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

См. также 
 Единая лига ВТБ 2013/2014. Группа А

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь и результаты матчей

Единая лига ВТБ в сезоне 2013/2014